Hemitoma bella är en snäckart som beskrevs av William More Gabb 1865. Hemitoma bella ingår i släktet Hemitoma och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
bella